Els Evangelis parlen dels Germans de Jesús com un grup ben definit que es distingeix dels deixebles, aquells que Jesús ha cridat per compartir la seva missió. Tots dos grups apareixen ben diferenciats a l'episodi de les noces de Canà, que s'acaba així: Després d'això [Jesús] va baixar a Cafarnaüm amb la seva mare, els seus germans i els seus deixebles..

Interpretacions possibles 
Jesús va tenir quatre germans, segons els Evangelis: (...) els seus germans Jaume, Josep, Simó i Judes (...) (Mateu 13,55 i Marc 6,3). I també dues germanes de qui desconeixem els noms. L'existència d'aquests germans de Jesús planteja una controvèrsia amb la suposada virginitat de la seva mare, Maria.

Segons Armand Puig i Tàrrech hi ha quatre lectures possibles:
 Josep i Maria serien els pares biològics i legals de tots.
 Els germans de Jesús són cosins
 Fills d'un matrimoni anterior de Josep
 Maria seria la mare comuna de tots ells

Josep i Maria pares biològics 
Aquesta és la posició que defensen els autors racionalistes i alguns crítics. Opinió contraposada als Evangelis i a la tradició cristiana primitiva. Els germans de Jesús serien doncs, fills de Josep i Maria i ell el primogènit del seu pare, del llinatge de David i, per tant, amb pretensions messiàniques.

Cosins de Jesús 
Els germans de Jesús serien en realitat cosins germans seus. Sant Jeroni defensà aquesta posició a finals del . Josep seria un «guardià més que no pas un marit». L'argumentació de Sant Jeroni es fonamenta en la llengua hebrea que no té un terme definit per anomenar els cosins, en la Bíblia es parla de germans quan en realitat són cosins. Els germans de Jesús serien cosins seus i ell seria fill únic.

 Versió (James Tabor)

Fills d'un matrimoni anterior de Josep 
Per defensar el dogma de la virginitat de Maria, mare de Jesús, abans i després del part, sorgí en els autors cristians la idea que els germans de Jesús eren en realitat fills d'un matrimoni anterior de Josep. Eren, per tant, fills biològics de Josep, però no de Maria, qui hauria estat verge fins a la seva mort. Des del punt de vista cristià, ja que Jesús no fou en realitat fill biològic de Josep, si no sols de Maria, aquests germans, ho serien, sols des del punt de vista legal, com fills de Josep, però no tindrien cap vincle de parentesc real amb Jesús. Aquesta posició és coneguda com la "solució d'Epifani", pel nom del seu defensor més destacat, Epifani de Salamina, qui la desenvolupa en la seva obra Panarion.

Però no hi ha cap referència en el Nou Testament, d'un matrimoni anterior de Josep. I a més, Jesús era el primogènit, per tant el primer fill de Josep, per això va oferir l'ofrena en el Temple de Jerusalem (Lluc 2,22). Si hagués tingut germans grans no podria haver estat el primogènit de la família.

Maria, mare comuna 
Maria seria la mare biològica i comuna a tots ells. Josep seria tan sols el pare legal (no el biològic) de Jesús. Els seus germans serien fills biològics de Josep i Maria i, per tant, germanastres de Jesús.
Tertul·lià és el primer escriptor cristià que en el  proposa i defensa aquesta hipòtesi.

Enllaços externs 
 Tomba de Jesús 1 
 Tomba de Jesús 2